Raw Fury AB — шведская компания, издатель компьютерных игр, специализирующаяся на издании инди-игр и располагающаяся в Стокгольме. Была основана в 2015 году Йонасом Антонссоном и Гордоном ван Дайком.

История 
Компания была основана в 2015 году Йонасом Антонссоном (), бывшим вице-президентом мобильного подразделения Paradox Interactive, и Гордоном ван Дайком (), бывшим продюсером EA DICE по различным играм серии Battlefield. Компания была заявлена ​​в апреле 2015 года как «издатель узкоспециализированных и инди-игр», назвав себя «не-издателем» (), поскольку они намереваются поддерживать разработчиков, «разрушая принципы традиционного издательского дела» и предоставляя сервисы поддержки, которые лучше подходят для разработки инди-игр.

В июле 2016 года Карл Магнус Трёдссон () ушёл с поста генерального директора EA DICE, чтобы стать партнёром и совладельцем Raw Fury. В начале сентября 2019 года Raw Fury открыла дочернюю студию разработки, расположенную в Загребе, Хорватия, чтобы помочь сторонним разработчикам в переносе, обеспечении качества и других вопросах поддержки. В это же время компания перенесла штаб-квартиру в Стокгольм, чтобы справиться с растущим числом сотрудников, которое достигло примерно 40 человек по всему миру.

В августе 2021 года  приобрела контрольный пакет акций Raw Fury, стоимость которых не была разглашена. В Raw Fury отметили: «Опыт и финансовый стимул, который предлагает Altor, позволят нам увеличить наши производственные мощности и пополнить команду Raw Fury, что даст нам возможность издавать более крупные проекты, продолжая при этом финансировать более мелкие проекты и экспериментальное творчество».

В октябре 2021 года в Raw Fury объявили, что они заключили сделку с компанией DJ2 Entertainment с приоритетом на право выбора на создание теле- и кинопроектов.

Изданные игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Швеции
Издатели компьютерных игр
Компании Стокгольма